Dies ist eine Liste der höchsten Hochhäuser in der Schweiz. Der 205 Meter hohe Roche-Turm (Bau 2) in Basel ist das höchste Hochhaus in der Schweiz. Das höchste freistehende Gebäude der Schweiz ist jedoch der nur wenige Kilometer von Basel entfernte Fernsehturm St. Chrischona mit 250 Metern.

Fertiggestellte Hochhäuser 
Diese Liste zeigt die höchsten Wohn- und Bürogebäude in der Schweiz, die mindestens 50 Meter hoch sind. Aufgelistet sind fertiggestellte Gebäude. Im Bau befindliche Häuser werden hier aufgeführt. Es gilt für die Sortierung die offizielle Höhe mit Höhe der Gebäudestruktur inklusive Turmspitzen, jedoch ohne Antennen und andere technische Aufbauten. Der Bel-Air-Turm in Lausanne gilt als erstes Hochhaus der Schweiz.

Die Tabelle ist nach Höhe der Gebäude und dann nach Kanton, Gemeinde, Jahr der Fertigstellung und Gebäudenamen sortiert.

Hochhäuser in Planung oder in Bau 
In dieser Liste werden die höchsten geplanten, bzw. die höchsten im Bau stehenden Hochhäuser der Schweiz aufgezählt.

Statistiken

Kanton

Jahr

Siehe auch 
 Liste der höchsten Bauwerke in der Schweiz
 Liste der höchsten Fernseh- und Fernmeldetürme in der Schweiz
 Liste von Aussichtstürmen in der Schweiz
 Liste der höchsten Sakralgebäude in der Schweiz
 Liste der Hochhäuser in Basel
 Liste der Hochhäuser in Zürich
 Liste der Hochhäuser in Österreich
 Liste der höchsten Bauwerke in Österreich
 Liste der Hochhäuser in Deutschland
 Liste der höchsten Bauwerke in Deutschland
 Liste der Hochhäuser in Europa
 Liste der höchsten Bauwerke in Europa

Einzelnachweise

Weblinks 
 Emporis: Die 20 höchsten Gebäude in Schweiz
 SkyscraperPage: Switzerland Skyscraper Diagram
 Structurae: The Largest Database for Civil and Structural Engineers
 Stadt Zürich Bau- und Zonenordnung (BZO): https://hochhaeuser.stadt-zuerich.ch/
 bilanz.ch: Hochhäuser: Auf die Spitze getrieben, Artikel von Andreas Güntert vom 29. Januar 2010
 bauforschungonline.ch: Der steinige Weg zum ersten Hochhaus der Schweiz, Artikel von Robert Walker vom 24. September 2006
 Gebäude und Wohnungsregister: https://map.geo.admin.ch/

Schweiz
!